Cher, a artista americana;
 Cher (álbum de 1966), o terceiro álbum de estúdio da artista;
 Cher (álbum de 1987), o vigésimo álbum de estúdio da artista;
 Rio Cher, um rio francês, afluente do Rio Loire;
 Cher, um departamento francês.

Ver também 

 Sonny & Cher, uma dupla de pop rock formada em 1964.

Desambiguação